Korneev ist der Familienname folgender Personen:

 Oleg Korneev (* 1969), russisch-spanischer Schachspieler
 Vladimir Korneev (* 1987), deutscher Schauspieler und Chansonsänger georgischer Herkunft

Siehe auch:
 Kornejew